Dieter Brockmeyer (* 1961) ist ein deutscher Innovations- und TV-Industrie-Experte. Er arbeitet als Berater, Fachpublizist und Kurator für internationale Fachkongresse. Er ist Mitgründer und Direktor Innovation & TIME (Technik, Internet, Medien und Entertainment) des Diplomatic World Institutes in Brüssel. Er lebt in Frankfurt am Main.

Biographie 
Brockmeyer hat einen Abschluss als Magister Artium in Moderner Philologie und Medienwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Von 1991 bis 2002 war er DACH- und Frankreichkorrespondent des US-amerikanischen Fachmagazins Multichannel News. Seine Beiträge erschienen regelmäßig in zahlreichen internationalen Fachmedien, darunter Thomson Reuters, The Hollywood Reporter und Variety.

Seit 2003 ist er zusätzlich als Berater mit den Schwerpunkten Globalisierung, konvergente Geschäftsmodelle und europäische Medienregulierung tätig. Er hält Gastvorträge und Seminare an deutschen Hochschulen, etwa der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Universität Kassel, Mediadesign Hochschule Düsseldorf und wird regelmäßig als Diskussionsteilnehmer und Moderator auf nationale und internationale Fachkongresse eingeladen.

Er ist Entwickler, Kurator und Gastgeber zahlreicher internationaler Fachkonferenzen, u. a. Euroreg, mit dem Thema europäische Medienregulierung (2010 Berlin, 2011 Frankfurt, 2013 Wien and 2014 Zürich) und des Multichannel Money Streams Kongresses mcms, zu Innovation und konvergenten Geschäftsmodellen in der audiovisuellen Industrie (2015 and 2016 Barcelona, 2017 Venedig, 2018 Sevilla, 2019 Budapest).

Von 2013 bis 2018 war er Chairman DC Global Media Forum des Diplomatic Council. Dort entwickelte er die Auszeichnung „Global Media Innovator“ (DC GMI). Außerdem entwickelte und produzierte er zwei Pilotfolgen des Talkshow-Formats Global Media Talk für den deutschen Regional TV-Sender Rheinmaintv.

Seit 2019 ist er Chief Project Officer (CPO) der Diplomatic World Gruppe und Co-Founder and Director Innovation & TIME (Technology, Internet, Media, and Entertainment) beim Diplomatic World Institute, beide in Brüssel. Für die Gruppe, den Verlag des Diplomatic World Magazins, ist er in die Entwicklung neuer Wachstumsfelder integriert. Für das Institut entwickelte er das Konzept der „Wholistic Innovation“ und startete die „Wholistic World Innovation Trophy“, die 2021 erstmals vergeben wird.

Seit 2017 verfasst er einer monatliche Kolumne auf The Diplomatic Society zu Globalem Wandel und Wholistic Innovation.

Weitere Tätigkeitsfelder 
 Seit 2019: Mitgründer und einer von zwei Gastgebern des Innovationspodcasts 2hochMEHR.
 Seit 2020: Executive Board Member der Alternative Development Organization (ADO) in Oslo

Buchveröffentlichungen 
 als Hrsg.: Fernsehen im Wandel. Problemlichter einer Strukturänderung. Festschrift aus Anlass des 75jährigen Bestehens der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, Verlag Market Team, Frankfurt 1988.
 als Hrsg. mit Erling Eichholz: Die Digitale Wende. Der K(r)ampf um das deutsche Fernsehen. Infodienst-Verlag, Hamburg 1999, ISBN 3-00-004898-7.
 EuroReg 2011: From Connected TV to Coherent Media. Konferenzschrift, VISTAS Verlag, 2012, ISBN 978-3-89158-576-4.
 Models of Integrated Business, Brussels 2016, ISBN 978-1-365-09204-6.
 Pandemia’s Box. An Approach Towards a Sustainable Future for the Planet via Wholistic Innovation. Hrsg.: Diplomatic World Institute, Frankfurt 2021, ISBN 978-3-00-068197-4.

Weblinks

Einzelnachweise 

Person (Medien)
Autor
Deutscher
Geboren 1961
Mann